Almánzar bzw. Almanzar ist der Familienname folgender Personen:

 Belcalis Marlenis Almanzar, bekannt als Cardi B (* 1992), US-amerikanische Rapperin und TV-Persönlichkeit

Siehe auch:
 Almanza
 José Alcántara Almánzar (* 1946), dominikanischer Erzähler, Literaturkritiker, Soziologe und Hochschullehrer